ZXS – codice aeroportuale IATA della stazione ferroviaria di Buffalo (Stati Uniti d'America)